Дру́га лі́га — футбольна ліга в Україні, третя за рангом після Прем'єр-ліги та першої ліги. Змагання ліги проводяться під патронатом Професіональної футбольної ліги України.

У сезонах 1992/93—1994/95 та 2013/14—2016/17 Друга ліга складалась з однієї групи, у сезонах 1997/98—2005/06 — з трьох груп. У решті сезонів, включно з сезоном 2021/22, у лізі було дві групи.

Обмін між лігами 
За підсумками сезону 2021/22 до Першої ліги напряму переходять команди, які посіли перше та друге місця в турнірних таблицях груп А та Б. Команди, що посіли треті місця в своїх групах, проводять додатковий матч, переможець якого зіграє з клубом, що посів 12-те місце в першій лізі, за право виступати в першій лізі наступного сезону.

Призери другої ліги

Найуспішніші клуби

Найкращі бомбардири другої ліги за сезон

Наймолодші футболісти

Наймолодші автори голів

Турнірна таблиця всіх чемпіонатів
Кількість команд на початок сезону:

Станом на 1 липня 2010 рокуВ даній таблиці очки нараховані наступним чином: 2 очка за перемогу, 1 за нічию і 0 за поразку.

Примітки

Посилання 
 Професіональна футбольна ліга України
 Який матч – найвідвідуваніший в історії Другої ліги?